Ferrán Corominas Telechea (Banyoles, 5 januari 1983), ook wel bekend als Coro, is een Spaans voetballer. Hij speelt als aanvaller Elche CF.

Clubvoetbal
Corominas begon in 2000 als voetballer bij Vilobí CF. In 2001 ging hij spelen voor het tweede elftal van RCD Espanyol. Corominas debuteerde in het seizoen 2003/2004 voor RCD Espanyol in de Primera División. Zijn beste seizoen tot nu toe was zonder twijfel het seizoen 2005/2006. Hij was toen een vaste waarde in de competitie en met zijn doelpunt op de slotspeeldag tegen Real Sociedad voorkwam Corominas de degradatie van RCD Espanyol naar de Segunda División A. De Catalaan maakte in blessuretijd het enige doelpunt van de wedstrijd en hierdoor bleef zijn club net voor op Deportivo Alavés in de eindstand. Bovendien won Corominas in 2006 met RCD Espanyol de Copa del Rey. In de finale werd met 4-1 gewonnen van Real Zaragoza en Corominas maakte het derde doelpunt. Dankzij een doelpunt van hem werd ook de Copa de Catalunya in 2006 gewonnen ten koste van FC Barcelona (1-0). Als Spaans bekerwinnaar nam RCD Espanyol in het seizoen 2006/2007 deel aan de UEFA Cup en Corominas was Europees trefzeker in onder andere de uitwedstrijd tegen AFC Ajax in november 2006.

Statistieken

Corominas, Ferran